Kiep ist der Familienname folgender Personen:

 Emilie Kiep-Altenloh (1888–1985), deutsche Politikerin (DDP, FDP)
 Hanna Kiep (1904–1979), deutsche Juristin, Diplomatin und NS-Opfer sowie Ehefrau von Otto Kiep
 Johannes Kiep (1847–1935), deutscher Kaufmann und Konsul
 Louis Leisler Kiep (1884–1962), deutscher Unternehmer und Offizier
 Otto Kiep (1886–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Walther Leisler Kiep (1926–2016), deutscher Politiker (CDU)

Kiep bezeichnet außerdem:
 die Skulptur des Preises für das Kabarett- und Comedy-Festival in Haltern am See, siehe Münsterländer Kabarettpreis

Siehe auch:
 Keep (Begriffsklärung)
 KIP